Carl von Weizsäcker ist der Name folgender Personen:
* Carl Christian von Weizsäcker (* 1938), deutscher Volkswirt
 Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007), deutscher Physiker und Philosoph
 Carl Heinrich Weizsäcker (1822–1899), deutscher protestantischer Theologe, Kanzler der Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Siehe auch:
 Karl von Weizsäcker (1853–1926), deutscher Politiker, württembergischer Ministerpräsident von 1906 bis 1918